Сергей Антипов:
 Антипов, Сергей Анатольевич (род. 1974) — казахстанский хоккеист, нападающий сборной Казахстана.
 Антипов, Сергей Арьевич (1959—2015) — российский телережиссёр, создатель и ведущий «Программы А».
 Антипов, Сергей Владимирович (род. 1970) — российский баскетболист. 
 Антипов, Сергей Викторович (род. 1975) — российский футболист, игрок в мини-футбол.
 Антипов, Сергей (преступник) (1949—1996) — один из лидеров ОПГ «Тяп-Ляп».
 Антипов, Сергей Иванович (род. 1942) — вальцовщик Днепропетровского металлургического завода имени Г. И. Петровского Министерства чёрной металлургии Украинской ССР, Герой Социалистического Труда.
 Примечания